Chiesa di Santa Maria di Gesù ist der Name folgender Kirchen in Italien:

 Chiesa di Santa Maria di Gesù (Palermo)
 Chiesa di Santa Maria di Gesù (Catania)
 Chiesa di Santa Maria di Gesù (Collesano)
 Chiesa di Santa Maria di Gesù (Bivona)
 Chiesa di Santa Maria di Gesù (Ragusa)